Михаил Булатов:
 Булатов, Михаил Александрович (1913—1963) — русский фольклорист и литератор.
 Булатов, Михаил Алексеевич (1924—2020) — Герой Советского Союза.
 Булатов, Михаил Леонтьевич (1760—1825) — генерал-губернатор в Сибири.